Еличи — топоним.

 Еличи — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Еличи — село в общине Горни-Вакуф-Ускопле Федерации Боснии и Герцеговины.

См. также 
 Елич